C/1973 Kohoutek, cometa scoperta nel 1973 e transitata per l'ultima volta al perielio il 28 dicembre 1973, la "cometa Kohoutek" più nota
75D/Kohoutek, cometa a corto periodo scoperta nel 1975
C/1969 O1
C/1973 D1